Панцирник Агассица, или сомик Агассиза, или сомик Агассица (Corydoras agassizi) — вид лучепёрых рыб семейства панцирных сомов (Callichthyidae).

В Европу впервые завезён в 1936, в СССР — в 1960 году.

Ареал 
Панцирник Агассица распространён в водоёмах западной Бразилии.

Внешний вид 
Форма тела — характерная для всех представителей рода коридорасов. Окрашен в желтовато-оливковый цвет с тёмными пятнами. Поперёк головы через желтоватые глаза проходит вертикальная тёмная полоса, нижняя часть спинного плавника окрашена в тёмный цвет, остальные плавники желтоватые.

Содержание 
Условия содержания обычны для рода Corydoras — слабокислая вода (pH 6,5—7,0) средней жёсткости (5—8 °dH), однако этот вид несколько более теплолюбив.

Примечания

Источники 

Коридорасы
Рыбы Южной Америки
Животные, описанные в 1876 году
Агассиц
Аквариумные рыбы